Ташкент Оупън 2009 е 11-ото издание на Ташкент Оупън.

Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2009. Провежда се в тенис център „Ташкент“ в Ташкент, Узбекистан от 21 до 27 септември.

На сингъл Сорана Кърстя бе спечелила през 2008 г., но избра да участва в Корея Оупън 2009. Шахар Пеер печели титлата и става втората израелка след Анна Смашнова с купа от турнира.

На двойки победителките от предишната година Йоана Ралука Олару и Олга Савчук играят с различни партньорки. Олару играе в двойка с Галина Воскобоева и губят в 1 кръг от миналогодишната ѝ партньорка Савчук и Арина Родионова. Савчук и Родионова стигат до полуфиналите. Шампионки стават Олга Говорцова и Татяна Пучек.

Поставени тенисистки 
  Ярослава Шведова (полуфинал)
  Шахар Пеер (шампионка)
  Йоана Ралука Олару (1 кръг)
  Олга Говорцова (полуфинал)
  Щефани Фьогеле (четвъртфинал)
  Моника Никулеску (четвъртфинал)
  Патриция Майр (осминафинал)
  Галина Воскобоева (осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Ипек Шенолу /  Ярослава Шведова (четвъртфинал)
  Акгул Аманмурадова /  Даря Кустова (четвъртфинал)
  Йоана Ралука Олару /  Галина Воскобоева (осминафинал)
  Мария Кондратиева /  Софи Льофевр (осминафинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2009
Ташкент Оупън